Нат Айдл
 Ерік Айдл
 Айдл (річка) — річка в Англії, Ноттінгемшир.